Пороховы́е импе́рии () — термин для обозначения трёх мусульманских исторических государств раннего Нового времени — Османской империи, Сефевидской империи и Империи Великих Моголов, — которые добились политического успеха благодаря использованию артиллерии для захвата каменных крепостей. Пороховые империи являются аналогом современных сверхдержав. К числу «пороховых империй» может быть отнесено и Русское государство.

Несмотря на разное географическое, социальное и экономическое положение, империи Османов, Сефевидов и Великих Моголов имеют фундаментальное сходство друг с другом. Все они столкнулись с практически одинаковыми политическими, военными и административными проблемами и имели схожий набор политических и институциональных традиций.

Большие по размеру, существовавшие в течение долгого времени и централизованные «пороховые империи», резко отличаются от своих предшественников в исламском мире. В отличие от многих мусульманских государств прошлого, подверженных хронической нестабильности и существование которых длилось лишь несколько поколений (Ак-Коюнлу, Кара-Коюнлу, Туглакиды и др.), «пороховые империи» смогли выйти из этого тупика.

Учёные, которые ввели в оборот термин «пороховые империи», считали, что ключевую роль в успехе этих империй сыграло использование передовых техник ведения войны с использованием огнестрельного оружия. Такого мнения придерживались Маршалл Ходжсон (автор термина) и Уильям Макнилл. По мнению несогласного с ними американского исследователя Дугласа Стройсанда (), этот термин стоит толковать не как «империи, созданные пороховым оружием», а скорее как «империи пороховой эпохи» ().

Отличительными чертами «пороховых империй» являлись: регулярная армия, вооружённая огнестрельным оружием; унификация системы административно-территориального деления, наличие земельных кадастров и перепись земельных ресурсов; структурированная система институтов государственного управления и чёткая иерархия должностей управляющих; кодификация законодательства.

См. также 
 Зембурек

Примечания

Литература 
 

Империи
Пороходелие
История Османской империи
История Сефевидского государства
История Империи Великих Моголов